

Toponyme

Canada 
Sidney, localité de la province de Colombie-Britannique.
Sidney, localité de la province du Manitoba.

États-Unis 
Sidney, un village de l'Arkansas ; 
Sidney, un village de l'Illinois ; 
Sidney, localité de l'État d’Iowa ;
Sidney, localité de l'État du Kentucky ;
Sidney, localité de l'État du Maine ;
Sidney, localité de l'État du Montana ;
Sidney, localité de l'État du Nebraska ;
Sidney, ville de l'État de New York ;
Sidney, village de l'État de New York ;
Sidney, localité de l'État de l'Ohio.

Patronyme
 Sir Henry Sidney (1529-1586), homme politique anglais, dont sont issus :
 Sir Philip Sidney (1554-1586), poète,
 Mary Sidney (1561-1621), femme de lettres ;
Algernon Sidney (1623-1683), homme politique anglais, exécuté pour trahison.
Scott Sidney (1872-1928), réalisateur, scénariste et acteur anglais ;
George Sidney (1876-1945), acteur américain ;
Sylvia Sidney (1910-1999), actrice américaine ; 
George Sidney (1916-2002), réalisateur américain.
voir aussi :

Prénom  
Charles Sidney Winder (1829-1862), général confédéré de la guerre de Sécession ; 
Sidney Bechet (1897-1959), clarinettiste, saxophoniste et compositeur américain de jazz ; 
Sidney Lumet (1924-2011), réalisateur américain ; 
Sir Sidney Poitier (1927-2022), acteur et réalisateur américano-bahaméen, ambassadeur des Bahamas ; 
Sidney Govou (né en 1979), footballeur français ; 
Sidney Crosby (né en 1987), hockeyeur canadien.

Pseudonyme

Sidney (né en 1950), est un dessinateur de bande dessinée belge ;
Sidney (né en 1955), musicien, danseur, animateur de radio et de télévision français ;
Sidney Chaplin est une graphie parfois utilisée pour Sydney Chaplin (1926-2009), acteur américain fils de Charlie Chaplin ;
 Sidney (1979-), Sidney dos Santos Brito, footballeur brésilien.
 Sidney (1980-), Sidney Ribeiro Souto, joueur de football de plage brésilien.
Fanny Sidney
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Homonymie de localités aux États-Unis